Chef Defensie (algemeen), een functie
 Chef Defensie (België), een functie in België
 Chef Defensie (Litouwen), een functie in Litouwen